Corb
 Corvus Corax, grup musical alemany conegut per la seva música neomedieval